Кхеда:

 Кхеда — город в штате Гуджарат, Индия.
  Кхеда — округ в штате Гуджарат, Индия.